

Persone
 Francesco Della Monica (1960) – ex calciatore italiano
 Gennaro Della Monica (1836-1917) – pittore italiano
 Giovanni Vincenzo Della Monica (fl. 1560 ca.–...) – ingegnere, architetto e costruttore italiano
 Nicole Della Monica (1989) – pattinatrice artistica su ghiaccio italiana
 Raffaele Della Monica (1961) – fumettista italiano
 Silvia Della Monica (1948) – politica e magistrato italiana

Altro
 Castello Della Monica – altra denominazione del borgo medievale di Teramo